Льноволокно — продукция для производства ниток и тканей на текстильном производстве.

Длинное льноволокно 
Длина длинного волокна колеблется от 45 до 80 см.

Изготовление 
Выделение длинного волокна для его использования в последующем чесании и прядении по льняной системе прядения производится путём подсушки тресты или соломы и промина её рифлёными вальцами на многопарвальной мялке и затем отделения изломанной костры от волокна путём трепания промятого «сырца» лопастными барабанами на трепальной машине.

Применение 
Льноволокно используется для производства путём мокрого прядения пряжи высоких номеров, которая используется для производства тканей: столово-бельевых, брезентовых, тентовых и костюмных.

Параметры качества 
Длинное льняное волокно в зависимости от качества разделяют на номера 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22 и 24.

Качество волокна определяется тем, какой прочности и линейной плотности можно изготавливать из него пряжу. А это в свою очередь зависит от ряда свойств волокна, определяющих его прядильную способность. Основными из них являются прочность, тонина и гибкость (мягкость).

Прочность 
Прочность волокна — важнейший показатель его качества.

Тонина 
Чем тоньше волокно, тем более тонкая пряжа может быть из него изготовлена и тем прочнее она будет.

Гибкость 
Гибкость волокна определяет его прядильную способность: гибкое, мягкое волокно в отличие от жёсткого при обработке легко поддаётся многочисленным изгибам и кручению, не теряя прочности. Изделия из гибкого волокна более долговечны, чем из жёсткого.

(ДСТУ 4015-2001)

Короткое льноволокно 
Короткое льняное волокно в зависимости от показателей качества подразделяют на пять номеров — 8, 6, 4, 3 и 2 в соответствии с требованиями указанными в таблице. Длина волокна колеблется от 10 до 50 см.

Получение 
Получение волокна для его дальнейшего использования в текстильной, машиностроительной, строительной или других отраслях промышленности производится на предприятиях первичной обработки путём промина на мялке и трепания на трепальной машине.

Применение 
Короткое льноволокно используется для производства пряжи низких номеров методом сухого прядения. Используется для производства мешочных, тарных и брезентовых тканей. Низкосортное короткое волокно используется для производства нетканых материалов, которые имеют очень широкое применение, а также для производства бумаги. Льняное волокно используется для производства кручёных изделий: шпагат, верёвки. Также это волокно используется для производства котонизированного волокна и ваты. Волокно может использоваться для сантехнических целей. Его также используют как сырьё для производства армированных волокном полимерных композиционных материалов и волокнистых плит. Применяют в производстве большого числа деталей (тепло- и звукоизоляционных) и деталей из пластмассовых композиций для кузовов автомобилей, самолётов, судов, вагонов.

(ГОСТ 9394-76)

Текстильная промышленность
Лён